Касан:
 Касан (Кассан) — муніципалітет у Франції.
 Касан — місто в Узбекистані, Кашкадар'їнська область
 Касан — міське селище в Узбекистані, Наманганська область